

Герндон — місто, штат Канзас
 Герндон — місто, штат Пенсільванія
 Герндон — місто, штат Вірджинія